Regentschap in Indonesië
 Rembang (regentschap), een regentschap in de provincie Midden-Java
Onderdistrict in Indonesië
 Rembang (Purbalingga), een onderdistrict van het regentschap Purbalingga in de provincie Midden-Java
 Rembang (onderdistrict in Rembang), een onderdistrict van het regentschap Rembang in de provincie Midden-Java
 Rembang (Pasuruan), een onderdistrict van het regentschap Pasuruan in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Rembang (stad), de hoofdstad van het regentschap Rembang
 Rembang (plaats in Rembang), een plaats in het regentschap Pasuruan in de provincie Oost-Java
 Rembang (Ngadiluwih), een plaats in het regentschap Kediri in de provincie Oost-Java
 Rembang (Sananwetan), een plaats in het regentschap Blitar in de provincie Oost-Java